Милстрит (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

В июле 2006 года в городе прошла 29-я Европейская конференция жонглёров (European Juggling Convention).

Местная железнодорожная станция была открыта 16 апреля 1853 года и закрыта для грузоперевозок 6 сентября 1976 года.

15 мая 1993 года в поселке на крытом стадионе «Грин-Гленс-Арена» прошел 38-й конкурс песни «Евровидение».

Демография 
Население — 1401 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1289.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Города-побратимы 
  Помри-ле-Виконт (Франция, с 1985)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты графства Корк